Серо Гвахе има више значења:

 Серо Гвахе (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Гвахе (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику